Plaats in Indonesië
 Karangtejo (Jumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Karangtejo (Kedu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java